Stati Uniti d'America
Horicon – città della Contea di Warren, New York
Horicon – città della Contea di Dodge, Wisconsin